Inútil (en inglés "useless"), hace referencia a varios artículos:

Cine 
Los inútiles (título original: I vitelloni) es una película italiana de Federico Fellini;
El vals de los inútiles, documental chileno de Edison Cajas;
Useless (película), documental chino dirigido por Jia Zhangke;

Literatura 
El inútil de la familia, libro del chileno Jorge Edwards;
Los inútiles (grupo literario) de la ciudad de Rancagua, Chile, creado en 1934.
La vida inútil de Pito Pérez
Los años inútiles, novela de realismo urbano, de Jorge Eduardo Benavides;

Lugares 
Bahía Inútil, en Chile;

Medicina 
 Atención médica inútil

Música 
Inútil insistir, disco de Luis Pescetti;
Useless, disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode;

Sociedad 
Atención médica inútil, concepto relacionado con bioética y eutanasia;
Parlamento Inútil, del reinado de Carlos I;

Televisión 
El inútil, telenovela colombiana 
Inútiles y subversivos, programa de humor de TVN;

Enlaces externos